Бокиљас дел Кармен има више значења:

 Бокиљас дел Кармен (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бокиљас дел Кармен, Норијас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику